In 2019 werd de achttiende editie van de Copa Santa Catarina gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 8 september tot 24 november. Brusque werd kampioen en mag daardoor deelnemen aan de Copa do Brasil 2020.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Copa Santa Catarina
Braziliaans competitievoetbal 2019